Le lieutenant-général George Hammond est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1, interprété par l'acteur Don S. Davis. Dans l'épisode 1969 (2x21), le rôle est interprété par Aaron Pearl : en effet, l'équipe SG-1 se retrouve propulsée en 1969, et rencontre le lieutenant Hammond, bien avant que celui-ci ne devienne général.

Le général Hammond était un général de l’United States Air Force sur le point de prendre sa retraite. Il accepta toutefois de rester en service pour continuer à commander le SGC lorsque celui-ci subit l’attaque d’extraterrestres venant de la porte des étoiles. Il demanda alors l’aide du colonel O’Neill pour enquêter sur cette attaque. Il est alors major-général.

Après la seconde mission sur Abydos, il forme plusieurs équipes SG (9 au total), dont la mission est d'explorer la galaxie et de combattre les Goa'ulds. Il tient les membres de SG-1 en très haute estime et n’hésite pas à participer à l’action quand c'est nécessaire. Il participe en compagnie de Teal'c à une mission de secours de SG-1, qui est coincée derrière les lignes ennemies. Il participe aussi à la défense du SGC contre les Réplicateurs.

Il connaît bien le Président des États-Unis. Après l'attaque d'Anubis sur Terre, Hammond est promu lieutenant-général et commandant du Système de défense terrien. Il prend sa retraite après que Jack O'Neill lui succède à ce poste.

Le général Hammond succombe à une crise cardiaque (l'acteur Don S. Davis est mort de la même façon). Un nouveau vaisseau terrien, commandé par le colonel Samantha Carter, portera son nom.

Anecdotes 
 Les Jaffas, et notamment Bra'tac, le surnomment "Hammond du Texas", en raison de l'état américain dont il est originaire.
 Le général Hammond est allé en personne, avec l'aide de Teal'c, libérer l'équipe SG-1, retenue dans le vaisseau d'Hathor.
 Ses 2 numéros de téléphone préférés sont celui de ses petits enfants et le téléphone rouge de la Maison-Blanche. Il entretient des relations d'amitié avec le premier président des États-Unis de la série, ce qui lui servit à plusieurs reprises.

Décorations militaires 
Le général Hammond a plusieurs décorations, dont :

Notes et références

Voir aussi 
 Stargate SG-1
 SGC

Hammond, George
Hammond, George
Personnage de fiction du Texas
Vétéran du Viêt Nam de fiction
Militaire américain de fiction

sv:Lista över rollfigurer i Stargate#George Hammond